Хуан Гарсија Кабрал има више значења:

 Хуан Гарсија Кабрал (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хуан Гарсија Кабрал, Рамон Кариљо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику